Better Motörhead than Dead: Live at Hammersmith — живий альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 16 липня 2007 року.

Композиції 
 Dr. Rock - 3:51
 Stay Clean - 2:46	
 Shoot You in the Back - 2:55	
 Love Me Like a Reptile - 4:04	
 Killers - 4:26
 Metropolis - 3:49	
 Love for Sale - 5:00
 Over the Top - 2:44	
 No Class - 4:01
 I Got Mine - 5:12	
 In the Name of Tragedy - 4:00
 Dancing on Your Grave - 4:02
 R.A.M.O.N.E.S. - 1:57
 Sacrifice - 6:29	
 Just 'Cos You Got the Power - 6:32
 (We Are) The Road Crew - 3:14
 Going to Brazil - 2:18	
 Killed by Death - 5:49
 Iron Fist - 6:10	
 Whorehouse Blues - 4:51
 Bomber - 3:33	
 Ace of Spades - 5:23
 Overkill - 9:42

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Філ Кемпбелл - гітара 
 Міккі Ді - ударні

Джерела 
 Better Motörhead than Dead: Live at Hammersmith  allmusic
 Better Motörhead than Dead: Live at Hammersmith last.fm

Альбоми Motörhead